Ла Комисион има више значења:

 Ла Комисион (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Комисион (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Комисион (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Комисион (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику